Snookerns världsranking 2009/2010 är den professionella snookerrankingen för de spelare som tagit sig till säsongen 2009/2010 från säsongen 2008/2009. Poängen innefattar snookerns världsrankingspoäng från 2007/2008 och 2008/2009.

Snookersäsongen 2009/2010